RTL 7, 2005-ben indult holland tévécsatorna
 TVN 7, 2002-ben indult lengyel tévécsatorna, 1996 és 2002 között RTL 7 néven működött